Crash — пятый студийный альбом британской синтипоп-группы The Human League, изданный в  сентябре 1986 года. Его заглавный сингл «Human», занявший первые места в хит-парадах Канады и США, стал хитом.

Запись и выпуск альбома 
Human League долгое время пребывали в состоянии творческого застоя, а предыдущий альбом Hysteria был менее успешен, чем Dare, Джо Коллис являвшийся соавтором многих песен группы, неожиданно для их участников покинул её, вместо него был принят ударник Джим Раселл, продюсеры Крис Томас и Хью Пэдхам, работавшие над Hysteria, тоже прекратили своё сотрудничество с коллективом.

Запись альбома проходила во Flyte Time Studios при участии продюсеров Джимми Джема и Терри Льюиса, которые продюсировали альбом певицы Джанет Джексон Control, а также работали с группой S.O.S,  Черилом Линном, Александером О'Нилом.
Материал и аранжировки альбома были подобраны ещё до того, как Джем и Льюис были вовлечены в процесс записи, было также известно, что Пол Ребигер являлся ответственным за аранжировки. Композиции были созданы в Великобритании, Джему и Льюису понравились аранжировки, но мелодии нет. Как пояснил Джимми Джем, музыка к дорожкам не была достаточно хорошей, поэтому она была изменена, что стало полной неожиданностью для Human League. Во время записи коллектив покинули клавишники Ян Бёрден и Филип Эдриан Райт. Сьюзан Энн Салли, Джоан Катеролл и Филип Оки остались троем вместе с Джимом Джемом и Терри Льюисом.

«Human» стал первым синглом с альбома и первым хитом группы после «Don’t You Want Me», возглавив американский Billboard Hot 100 и Canadian Singles Chart.
Однако «Human» стал последним хитом группы в 80-х, позднее «I Need Your Loving» и «Love Is All That Matters» были изданы синглами в поддержку Crash, но они не смогли повторить достижений первого сингла альбома.

Crash не был успешен в коммерческом плане и оказался ещё хуже, чем предыдущий диск группы, хотя был продан тиражом в 1 миллион копий и не уступал в этом Hysteria. В 2005 году Crash был переиздан вместе с расширенными версиями синглов «Human», «I Need Your Loving», «Love Is All That Matters».

Список композиций

Позиции в чартах

Участники записи 
 Кен Энсел — дизайнер обложки
 Гевин Кохрейн — обложка альбома
 Стив Ходж — звукорежиссёр
 Джимми Джем — продюсер, бас-гитара, клавишные, композитор 
 Терри Льюис — продюсер, ударные, перкуссия, композитор
 Филип Оки — синтезатор, клавишные, вокал, композитор
 Филип Эдриан Райт — синтезатор, клавишные, композитор
 Сьюзан Энн Салли, Джоан Катеролл — вокал, бэк-вокал
 Иэн Бёрден — вокал, бас-гитара, клавишные, композитор
 Джим Рассел — ударные, гитара, перкуссия, программирование, композитор
 Пол Ребигер — клавишные, аранжировки

Примечания

Ссылки 
Crash на сайте Black hit of space 
Альбом на Яндекс. Музыке 
Crash на discogs.com 

Альбомы The Human League